TPN steht für:

 das Transatlantic Policy Network, eine Lobbyorganisation europäischer und US-amerikanischer Großkonzerne
 Total Parenteral Nutrition, englisch für Parenterale Ernährung
 Transparent Kippwasserschöpfer nach Nansen, ein Probensammler für Meerwasser in der Ozeanographie, siehe Nansenflasche
 Task Positive Network, auch bekannt als Dorsal attention network
 The Promised Neverland, ein Manga bzw. eine Anime-Serie

Tpn steht für:
 Testperson, in der Experimentalpsychologie ein Begriff für einen Teilnehmer einer Untersuchung

Abkürzung